Галицька православна митрополія — православна митрополія в юрисдикції Константинопольської церкви, що існувала з 1303 по 1347 роки та з 1371 по 1401 роки.
 Галицька греко-католицька митрополія — центральна митрополія Української греко-католицької церкви, що існувала з 1807 по 2005 роки.

Див. також 
 Галицька єпархія
 Митрополити Галицькі

Галич